

Cinema
 Vai con amore (Blinded by the Light) – film del 1980 diretto da John A. Alonzo
 Blinded by the Light - Travolto dalla musica (Blinded by the Light) – film del 2019 diretto da Gurinder Chadha

Musica
 Blinded by the Light – singolo di Bruce Springsteen del 1973